Osiedle Zalesie (Katowice)
 Osiedle Zalesie (Rzeszów)